

Aziende
 Franzi – azienda italiana operante nella produzione di accessori di lusso in pelle

Persone
 Felice Franzi – imprenditore italiano
 Georges Franzi – scrittore e presbitero monegasco
 Gino Franzi – cantante italiano
 Gino Franzi – architetto italiano
 Giuseppe Franzi – politico e avvocato italiano
 Oreste Franzi – imprenditore italiano